Большая Поляна (нем. Paterswalde) — посёлок в Гвардейском городском округе Калининградской области. Входит в состав Знаменского сельского поселения.

Кирха 
Первая кирха в Патерсвальде, построенная в Орденские времена, пострадала от пожара во время войны 1520-1521 годов, была восстановлена в 1540-1541 годах, в 1869 году снесена. 

23 июня 1876 года был заложен фундамент новой кирхи в новороманском стиле, открытие которой открылось 9 декабря 1877 года.

Население

Примечания 

Населённые пункты Гвардейского района (Калининградская область)